Mit Moxos wird bezeichnet:

 Provinz Moxos – Provinz im Departamento Beni in Bolivien
 Moxos-Ebene – Überschwemmungssavanne in Bolivien